Wetgever (staatsrecht): de wetgever zoals bedoeld in politiek-juridische teksten
Nomothètai: de wetgevende vergadering in het oude Athene